Immerath (Erkelenz), een plaats in de gemeente Erkelenz in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen;
Immerath (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts;